Gugl steht für
 Gugl, Anhöhe in Linz; davon abgeleitet:
 Bauernberganlagen, auch Guglpark, Parkanlage in Linz
 Auf der Gugl, Straße in Linz
 Linzer Stadion, ehemaliges Sportstadion in Linz

Siehe auch:
 Gugel (Begriffsklärung)
 Google